Ю́рий Петухо́в:
 Петухов, Юрий Александрович (род. 1960) — советский футболист, белорусский тренер.
 Петухов, Юрий Дмитриевич (1951—2009) — русский писатель-фантаст и публицист.
 Петухов, Юрий Константинович (1924—2010) — советский драматург и писатель.
 Петухов, Юрий Николаевич (род. 1953) — советский артист балета, хореограф, педагог.
 Петухов, Юрий Сергеевич (1977—2000) — участник Второй чеченской войны. Кавалер Ордена Мужества (посмертно).